Västertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västertjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (5,97 ha)
Västertjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Västertjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Västertjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (46,7 ha)
Västertjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Västertjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (4,58 ha)
Västertjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (6,74 ha)
Västertjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (7,75 ha)
Västertjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (22,4 ha)
Västertjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Västertjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Västertjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,89 ha)
Västertjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland, 706837-146812), sjö i Strömsunds kommun,  (6,21 ha)
Västertjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland, 707530-146341), sjö i Strömsunds kommun, 
Västertjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (7,19 ha)
Västertjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Västertjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Västertjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Västertjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (8,83 ha)
Västertjärnarna (Tåsjö socken, Ångermanland, 714831-149590), sjö i Strömsunds kommun, 
Västertjärnarna (Tåsjö socken, Ångermanland, 714840-149601), sjö i Strömsunds kommun, 
Västertjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Västertjärnen (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (3,36 ha)
Västertjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Västertjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 
Västertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2,6 ha)
Västertjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (4,83 ha)
Västertjärnen (Åsele socken, Lappland, 711890-154881), sjö i Åsele kommun,  (5,22 ha)
Västertjärnen (Åsele socken, Lappland, 713135-158027), sjö i Åsele kommun,  (9,35 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn